

Cinema 
 The Disaster Artist – film diretto, co-prodotto ed interpretato da James Franco

Informatica 
 Fine Artist – programma di educazione artistica della Microsoft Kids per Windows 3.1. 
 Mario Artist – set di programmi per il Nintendo 64DD

Persone 
 Jacob Artist – attore e ballerino statunitense

Altro 
 Asia Artist Award – cerimonia di premiazione organizzata dal quotidiano economico della Corea del Sud
 Yamaha Artist – titolo concesso a strumentisti di chiara fama che ufficialmente usano strumenti musicali Yamaha Corporation
 Young Artist Award – premio annuale assegnato dall'Associazione dei giovani artisti 
 Pick-Up Artist – movimento di uomini che hanno come obiettivo seduzione e successo sessuale con le donne
 The Artist Collective – stable heel di wrestling

Pagine correlate 
 The Artist